Витор Мелу Перейра (, род. 21 апреля 1957, Лиссабон) — португальский футбольный судья категорий ФИФА и УЕФА. Глава судейского департамента РФС.

Биография 
С 1989 по 2002 годы работал на матчах чемпионата Португалии. С 1997 года — судья УЕФА элитной группы. 

Работал на матчах чемпионата мира 1998 и чемпионата мира 2002, где отсудил по одному матчу группового этапа и 1/8 финала, а также на матчах Евро 2000, где обслуживал два матча группового этапа и один из четвертьфиналов. На дальневосточном «мундиале» ошибочно засчитал гол датчанина Йона Даля Томассона в ворота сборной Франции, забитый после явного нарушения правил против Марселя Десайи. 

На клубном уровне отметился тем, что обслуживал матч Суперкубка УЕФА 2001 между «Баварией» и «Ливерпулем», а также финальную игру Кубка УЕФА 2002 между «Фейеноордом» и дортмундской «Боруссией». Помимо этого работал на двух полуфинальных матчах Лиги чемпионов (в 1999 и 2000 годах) и полуфинальном матче Кубка обладателей кубков (в 1998 году).

После окончания судейской карьеры работал в Греческой федерации футбола, затем — инспектором УЕФА. В 2011 году был удостоен специальной премии ФИФА.

23 сентября 2021 года был назначен руководителем судейского департамента Российского футбольного союза.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Weltfussball.de
 Профиль на сайте Transferkmarkt

Футбольные судьи по алфавиту
Футбольные судьи Португалии
Судьи чемпионата Европы по футболу 2000
Судьи чемпионата мира по футболу 1998
Судьи чемпионата мира по футболу 2002